American Basketball Association
 American Basketball Association (nowa)
 Kwas abscysynowy
 Port lotniczy Abakan
 Stosowana analiza behawioralna (Applied behavior analysis)